

Architettura 
 Palazzo Accolti – si trova a Firenze in via della Chiesa 41, già 45

Persone 
 Benedetto Accolti il Giovane (1497-1549) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Benedetto Accolti il Vecchio (1415-1464) – umanista e giureconsulto italiano
 Bernardo Accolti (1458-1535) – poeta e drammaturgo italiano, figlio di Benedetto Accolti il Vecchio
 Francesco Accolti (1416-1488) – giurista, letterato e umanista italiano, fratello di Benedetto Accolti il Vecchio 
 Michele Accolti (1807-1878) – missionario gesuita italiano
 Pietro Accolti (1455-1532) – cardinale e vescovo cattolico italiano, figlio di Benedetto Accolti il Vecchio
 Pietro di Fabrizio Accolti (1579-1642) – politico, scienziato e pittore italiano, nipote di Benedetto Accolti il Giovane

Storia di famiglia 
 Accolti – nobile famiglia aretina di parte ghibellina che nel XIV secolo si trasferì in detta città da Pontenano in Casentino